

Persone 

Anatolij Fëdorovič Dobrynin (1919-2010) – politico e diplomatico sovietico
Nikita Konstantinovič Dobrynin (m. 1862) – religioso russo
Pëtr Grigor'evič Dobrynin (1895-1917) – rivoluzionario russo
Vladimir Alekseevič Dobrynin (1895-1978) – ingegnere sovietico

Altro 
Dobrynin VD-4K – motore aeronautico di produzione sovietica